28 шахматная олимпиада проходила с 12 по 30 ноября 1988 года в Греции, в городе, который уже принимал шахматную Олимпиаду-1984 — Салоники.

В соревнованиях приняли участие 107 команд (Греция была представлена двумя командами. Команда Чили выбыла после первого тура). В турнире приняло участие 616 шахматистов, среди которых 78 гроссмейстеров и 117 международных мастеров.

Было сыграно 2956 партий (Результаты 4-х игр были отменены) по швейцарской системе в 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа, затем 1 час на следующие 20 ходов.

Составы команд

СССР 
Каспаров, Карпов, Юсупов, Белявский, Эльвест, Иванчук

Англия 
Шорт, Спилмен, Нанн, Чандлер, Местел, У. Уотсон

Нидерланды 
ван дер Вил, Сосонко, ван дер Стеррен, Пикет, Кёйф, Даувен

США 
Сейраван, Гулько, Бенджамин, Кристиансен, Кудрин, де Фирмиан

Венгрия 
Портиш, Рибли, Сакс, Пинтер, Адорьян, Чом

Югославия 
Любоевич, П. Николич, П. Попович, Велимирович, И. Соколов, Ковачевич

Филиппины 
Э. Торре, Маскариньяс, Р. Родригес, Антонио, Глория, Барсенилья

Китай 
Сюй Цзюнь, Е Цзянчуань, Ван Цзыли, Линь Та, Е Жунгуан, Тан Чэнсюань

Куба 
Ногейрас, А. Родригес, Г. Гарсиа, Борхес Матеос, Вера, Эрнандес

Аргентина 
Кампора, Панно, Барберо, Рубинетти, Рикарди, Гомес Баильо

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ? за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные результаты 
 Перфоманс-рейтинг:  Гарри Каспаров 2877

 Доска 1:  Гарри Каспаров 8½ / 10 = 85,0 %
 Доска 2:  Анатолий Карпов 8 / 10 = 80,0 %
 Доска 3:  Карлос Антонио Рейес Нахера 7½ / 10 = 75,0 %
 Доска 4:  Чаивичит Сучарт (Chaivichit Suchart) 8 / 9 = 88,9 %
 1-я резервная:  Эннио Арланди и  Эдуардо Васкес 5½ / 7 = 78,6 %
 2-я резервная:  Тахмидур Рахман и  Хорхе Гомес Баильо 6 / 7 = 85,7 %

Примечания

Источники 
 OlimpBase 

Шахматные олимпиады
1988 год в шахматах
Шахматы в Греции
Спорт в Греции в 1988 году
Ноябрь 1988 года
Международные спортивные соревнования в Салониках